Тацуно (Наґано)
Тацуно (Нара)
Тацуно (Фукусіма)
Тацуно (Хьоґо)